Il singolare maschile  del torneo di tennis Grand Slam Cup 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Goran Ivanišević che ha battuto in finale Todd Martin 7-6(4), 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Pete Sampras (quarti di finale)
Assente
 Boris Becker (semifinali)
 Michael Chang (primo turno)
 Thomas Muster (primo turno)

 Evgenij Kafel'nikov (semifinali)
Assente
 Goran Ivanišević (campione)
 Todd Martin (finale)
 Andrij Medvedjev (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Grand Slam Cup 1995
ATP Tour 1995